Tarfful es un personaje de ficción de la saga Star Wars.
 
Es el alto líder Wookiee que dirigió la defensiva y luchó personalmente en la Batalla de Kashyyyk junto a la República Galáctica, tras la invasión de la Confederación de Sistemas Independientes.
A su vez acompañó a Chewbacca a poner a salvo a Yoda para su pardida fuera del planeta selvático. Su altura aproximada es de 214 cm con una extraordinaria fuerza.

En las Guerras clon 

Durante este conflicto de las Guerras Clon, el soldado Wookiee Chewbacca y Yoda colaboraron en la defensa del planeta, haciéndole la labor mucho más fácil a Tarfful.

Personajes de Star Wars

fi:Luettelo Tähtien sodan sivuhahmoista#Tarfful
sv:Wookiee#Tarfful